Dans la mythologie grecque, la Titanomachie est une guerre entre les Titans et les premiers Olympiens ;
 La Titanomachie est une épopée perdue de la Grèce antique.

Voir aussi